Karko (auch Garko) steht für:

Karko (Volk), eine Ethnie in Sudan
Karko (Sprache), eine Sprache in Sudan

Siehe auch:
Karkow